Ашар — многозначный термин.

 Ашар — село в Курахском районе Дагестана.
 Ашар — на Кавказе, а также на ближнем востоке натуральная повинность, составляющая десятую часть полевых произведений и приплода овец.
 Ашар — озеро во Франции в провинции Рона-Альпы.
 Ашар — в буддизме месяц, в который начинается трёхмесячный пост праздника Ашари Пурнима.
 Ашар, Лоран (род. 1964) — французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Ашар, Луи Эжен Амедей (1814—1876) — французский журналист и драматург.
 Ашар, Марсель (1899—1974) — французский сценарист и драматург.

См. также 
 Ахард, Франц Карл (1753—1821) — немецкий (прусский) физик, химик, биолог и технолог.

Примечания